Die Players Championships 2009 waren 31 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt sechsten Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championships einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die sechste Saison der Players Championships fand in zwanzig verschiedenen Städten statt. Davon lagen sieben in England, zwei in Deutschland, zwei in den Vereinigten Staaten, zwei in Irland eine in Gibraltar, eine in Schottland, eine in den Niederlanden, eine in Wales, eine in Australien, eine in Kanada und eine in Österreich.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 10. Januar 2009
Austragungsort:  Doncaster Dome, Doncaster
Link:

PDPA Players Championship Gibraltar 1 
Datum: 17. Januar 2009
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Gibraltar 2 
Datum: 18. Januar 2009
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Germany 1 
Datum: 28. Februar 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Germany 2 
Datum: 1. März 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Scotland 1 
Datum: 7. März 2009
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship North West 
Datum: 14. März 2009
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDPA Players Championship South 
Datum: 21. März 2009
Austragungsort:  Brentwood Centre, Brentwood
Link:

PDPA Players Championship Midlands 
Datum: 28. März 2009
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

PDPA Players Championship Nuland 1 
Datum: 4. April 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Nuland 2 
Datum: 5. April 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship South West 
Datum: 11. April 2009
Austragungsort:  Wellsprings Leisure Centre, Taunton
Link:

PDPA Players Championship East Midlands 
Datum: 18. April 2009
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Wales 
Datum: 9. Mai 2009
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 1 
Datum: 13. Juni 2009
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 2 
Datum: 13. Juni 2009
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Germany 3 
Datum: 20. Juni 2009
Austragungsort:  Stadthalle, Dinslaken
Link:

PDPA Players Championship Germany 4 
Datum: 21. Juni 2009
Austragungsort:  Stadthalle, Dinslaken
Link:

PDPA Players Championship Las Vegas 
Datum: 30. Juni 2009
Austragungsort:  Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise
Link:

Australian Open Players Championship 
Datum: 9. August 2009
Austragungsort:  Coogee Bay Hotel, Sydney
Link:

PDPA Players Championship Canada 
Datum: 16. August 2009
Austragungsort:  Hilton Hotel, London
Link:

Atlanta Players Championship 
Datum: 22. August 2009
Austragungsort:  Holiday Inn, Atlanta
Link:

PDPA Players Championship Austria 1 
Datum: 5. September 2009
Austragungsort:  Renaissance Hotel, Salzburg
Link:

PDPA Players Championship Austria 2 
Datum: 6. September 2009
Austragungsort:  Renaissance Hotel, Salzburg
Link:

PDPA Players Championship Ireland 1 
Datum: 3. Oktober 2009
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Ireland 2 
Datum: 4. Oktober 2009
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Killarney Pro Tour 
Datum: 18. Oktober 2009
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

PDPA Players Championship Nuland 3 
Datum: 24. Oktober 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Nuland 4 
Datum: 25. Oktober 2009
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Scotland 2 
Datum: 7. November 2009
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Scotland 3 
Datum: 8. November 2009
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2009 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2009
PDC Pro Tour 2009